

Osoby 
 Adam Rieger (ur. 1909, zm. 1998) – polski pianista i kompozytor
 Adolf Rieger (ur. 1899, zm. 1956) – niemiecki zapaśnik
 Alfred Rieger (ur. 1907, zm. 1990) – niemiecki polityk
 August Rieger (ur. 1914, zm. 1984) – austriacki scenarzysta, reżyser i producent filmowy
 Berndt Rieger (ur. 1962) – niemiecki lekarz i pisarz
 Bernhard Rieger (ur. 1922) – niemiecki teolog, emerytowany biskup pomocniczy diecezji rottenbursko-stuttgarckiej
 Bernhard Rieger (ur. 1959) – niemiecki chemik i nauczyciel akademicki
 Bernhard Rieger (ur. 1967) – niemiecki zapaśnik
 Bohuslav Freiherr von Rieger (ur. 1857, zm. 1907) – czeski prawnik i historyk prawa
 Burghard Rieger (ur. 1937) – niemiecki językoznawca, lingwista komputerowy i nauczyciel akademicki
 Christian Rieger – niemiecki śpiewak operowy (baryton)
 Durhane Wong-Rieger – pochodzący z Chin psycholog kanadyjski
 Eduard Rieger (ur. 1865, zm. 1938) – austriacki polityk
 Erwin Rieger (ur. 1889, zm. 1940) – austriacki pisarz i tłumacz
 Federico von Rieger (ur. 1903, zm. 1987) – niemiecki malarz
 František Ladislav Freiherr von Rieger (ur. 1818, zm. 1903) – czeski polityk, pisarz, publicysta i ekonomista
 Franz Rieger (ur. 1812, zm. 1885?) – śląski organimistrz, założyciel fabryki organów
 Franz Rieger (ur. 1850, zm. 1921) – niemiecki feldmarszałek-lejtnant pochodzący z Moraw
 Franz Rieger (ur. 1923, zm. 2005) – austriacki pisarz
 Franz Rieger (ur. 1959) – niemiecki polityk
 Friedrich Edmund „Fritz” Rieger (ur. 1910, zm. 1978) – niemiecki dyrygent
 Georg-Johann Rieger (ur. 1931) – niemiecki matematyk
 Georg Konrad Rieger (ur. 1687, zm. 1743) – teolog
 Gotthard Rieger (ur. 1947) – austriacki prezenter radiowy i telewizyjny
 György Rieger (ur. 1838, zm. 1913) – węgierski młynarz
 Hermann Rieger (ur. 1896, zm. ?) – niemiecki polityk czasów narodowego socjalizmu w Wirtembergii i okupowanej Polsce
 Hermann Rieger (ur. 1941) – niemiecki fizjoterapeuta
 Herwigh Rieger
 James Edward Rieger (ur. 1874, zm. 1951) – amerykański prawnik i oficer
 Janusz Andrzej Rieger (ur. 1934) – polski językoznawca
 Jochen Rieger (ur. 1956) – niemiecki muzyk i kompozytor
 Johann Adam Rieger (ur. 1753, zm. 1831) – pierwszy biskup diecezji fuldzkiej
 Johann Rieger (ur. 1655, zm. 1730) – augsburski malarz i rysownik
 Jolan Rieger (ur. 1931) – niemiecka psycholożka, poetka i malarka
 Jonny Rieger (ur. 1908, zm. 1985) – niemiecki pisarz
 Josef Rieger (ur. 1880, zm. 1941) – niemiecki profesor technik budowlanych pochodzący z Czech
 Julius Rieger (ur. 1905, zm. 1971) – niemiecki teolog
 Jürgen Rieger (ur. 1946, zm. 2009) – niemiecki prawnik i polityk neonazistowski
 Karl Heinrich Rieger (ur. 1726, zm. 1791) – stuttgarcki duchowny
 Karl Rieger (ur. 1849, zm. 1922) – profesor uniwersytetu wiedeńskiego pochodzący z Moraw
 Konrad Rieger (ur. 1855, zm. 1939) – niemiecki psychiatra i profesor uniwersytecki
 Ladislav Svante Rieger (ur. 1916, zm. 1963) – czeski matematyk
 Magdalena Sibylla Rieger (ur. 1707, zm. 1786) – niemiecka poetka
 Manfred Rieger (ur. 1940) – niemiecki sztangista
 Marie Červinková-Riegrová (ur. 1854, zm. 1895) – czeska pisarka
 Marie Riegrová-Palacká (ur. 1833, zm. 1891) – czeska filantropka
 Max Rieger (ur. 1904, zm. 1989) – niemiecki piłkarz
 Max Rieger (ur. 1946) – niemiecki narciarz alpejski
 Nicole Rieger (ur. 1972) – niemiecka tyczkarka
 Otto Anton Rieger (ur. 1847, zm. 1903) – śląski organmistrz, współwłaściciel fabryki organów
 Otto Rieger (ur. 1880, zm. 1920) – współwłaściciel fabryki organów
 Paul Rieger (ur. 1870, zm. 1939) – niemiecki historyk i rabin reformowany
 Peter Rieger (zm. 2008) – austriacki cyrkowiec
 Peter Rieger (ur. 1944) – niemiecki pięściarz
 Philipp Friedrich von Rieger (ur. 1722, zm. 1782) – wirtemberski generał
 Philipp Rieger (ur. 1916, zm. 2007) – austriacki ekonomista i publicysta
 Reinhard M. Rieger (ur. 1943, zm. 2006) – austriacki zoolog
 Rigomar Rieger (ur. 1930, zm. 2010) – niemiecki genetyk
 Roman Rieger (ur. 1870, zm. 1947) – inżynier, wynalazca, profesor i doktor honoris causa Akademii Górniczej w Krakowie
 Rudolf Rieger (ur. 1916) – austriacki skoczek narciarski
 Sabine Rieger (ur. 1963) – wschodnioniemiecka sprinterka
 Silvia Rieger (ur. 1970) – niemiecka lekkoatletka
 Silvia Sabine Rieger (ur. 1970) – niemiecka płotkarka
 Sebastian Rieger (Reimmichl) (ur. 1867, zm. 1953) – austriacki duchowny katolicki i literat
 Sophie Rieger (ur. 1933) – niemiecka architekt i polityk
 Stefan Rieger (ur. 1951) – dziennikarz i krytyk muzyczny
 Stefan Rieger (ur. 1963) – niemiecki teoretyk kultury i medioznawca
 Urban Rieger (Urbanus Rhegius) (ur. 1489, zm. 1541) – niemiecki teolog luterański i działacz reformacyjny
 Walter Rieger (ur. 1908, zm. 1989) – niemiecki prawnik i polityk
 Wilhelm Rieger (ur. 1878, zm. 1971) – niemiecki ekonomista
 Wolfram Rieger – niemiecki pianista

Medycyna 
 zespół Axenfelda-Riegera
 zespół Riegera
 anomalia Riegera

Przedsiębiorstwa 
 Rieger & Söhne (Franz Rieger & Söhne) – dawna nazwa Rieger Orgelbau GmbH
 Gebrüder Rieger – dawna nazwa Rieger Orgelbau GmbH
 Rieger-Kloss – współczesne czeskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją organów i instrumentów strunowych
 Rieger Kfz-Kunststoffteile, Design und Tuning GmbH – niemieckie przedsiębiorstwo zajmujące się tuningiem
 Rieger Orgelbau GmbH – współczesne austriackie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją organów

Miejscowości 
 Rieger – niemiecka miejscowość w gminie Mickhausen
 Riegersdorf – dawna, niemiecka nazwa współcześnie czeskiej miejscowości Modřec